В одиночному розряді тенісного турніру International Women's Open 1990, який проходив в рамках Туру WTA 1990, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Гретхен Магерс 6-0, 6-2.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (Переможниця)
 Зіна Гаррісон (2-ге коло)
 Мері Джо Фернандес (чвертьфінал)
 Гелена Сукова (чвертьфінал)
 Наташа Звєрєва (чвертьфінал)
 Відсутня
 Яна Новотна (півфінал)
 Барбара Паулюс (1-ше коло)

 Наташа Звєрєва (півфінал)
 Емі Фрейзер (2-ге коло)
 Розалін Нідеффер (3-тє коло)
 Саманта Сміт (2-ге коло)
 Джиджі Фернандес (1-ше коло)
 Лейла Месхі (3-тє коло)
 Катаріна Ліндквіст-Раян (2-ге коло)
 Клаудія Порвік (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Eastbourne International